Yacoubi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Ali Yacoubi (* 1990), tunesischer Fußballspieler
 Nouzha El Yacoubi (* 1950), marokkanische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Yaghoubi